Harringer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Harringer (1894–1968), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Karl Franz Joseph Haringer (auch: Karl Franz Josef Harringer, tschechisch Karel Harringer; 1686–1734), österreichischer Barockmaler und Freskant

Siehe auch:
 Haringer
 Härringer
 Harring